Владимир Александрович Головко:
 Головко, Владимир Александрович (1895—1956) — генерал-лейтенант, начальник железнодорожных войск.
 Головко, Владимир Александрович — доктор биологических наук, заведующий лабораторией, лауреат Государственной премии РФ за 2003 год.